Haementeria är ett släkte av ringmaskar. Haementeria ingår i familjen broskiglar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Broskiglar
Haementeria